

Geografia
 Fasano – comune italiano in provincia di Brindisi
 Fasano – frazione di Gravina di Catania in provincia di Catania
 Fasano – frazione di Gardone Riviera in provincia di Brescia
 Fasanò – frazione di Petralia Soprana in provincia di Palermo

Musica
 Duo Fasano – duo vocale formato dalle sorelle Dina e Delfina Fasano

Persone
 Alessio Fasano – medico italiano
 Anthony Fasano – giocatore di football americano statunitense
 Enzo Fasano – politico e insegnante italiano
 Eustachio Fasano – brigante italiano
 Franco Fasano – cantautore e compositore italiano
 Mario Fasano – calciatore belga
 Nicola Fasano – politico italiano
 Renato Fasano – compositore, pianista e direttore d'orchestra italiano
 Ugo Fasano – regista italiano
 Walter Fasano – montatore italiano

Pagine correlate 
Fasana (disambigua)